Friedenthal ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:
 Friedenthal (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Friedenthal (Ölsen), Gemeindeteil der Ortsgemeinde Ölsen im Landkreis Altenkirchen in Rheinland-Pfalz
 Friedenthal (Oranienburg), Wohnplatz der Stadt Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Friedenthal, bis 1871 Suszek, 1942 bis 1945 Friedental, Kreis Konitz, Westpreußen, jetzt: Suszek, Ort im Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Friedenthal, Kreis Lötzen, Ostpreußen, nach 1945: Bożykowo, untergegangener Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Friedenthal, Kreis Osterode, Ostpreußen, jetzt: Kaczeniec (Ostróda), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Friedenthal, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, jetzt: Suchodoły (Srokowo), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Friedenthal, historischer Name von Friedental, Kreis Angerburg, Ostpreußen, jetzt: Suchodoły (Kętrzyn), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

auch:
 Friedenthaler Grund, Naturschutzgebiet und Fauna-Flora-Habitat im Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt

Friedenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Friedenthal (1862–1921), Pianist und Ethnograph
 Arthur Georg Pino von Friedenthal (1843–1930), österreichisch-schlesischer Generalmajor
 Flora Friedenthal (auch: Florentine, Florentyna, verh. Scherres, Scherres-Friedenthal; 1859 oder 1862, Sterbedaten unbekannt), polnisch-jüdische Pianistin
 Hans Friedenthal (1900–1987), deutscher Mediziner
 Hans Wilhelm Carl Friedenthal (1870–1942), deutscher Physiologe und Anthropologe
 Herbert Friedenthal als Herbert Freeden (1909–2003), deutscher Autor und Publizist
 Joachim Friedenthal (1887–1938), deutscher Journalist
 Karl Rudolf Friedenthal (1827–1890), deutscher Politiker, Jurist und Unternehmer
 Margarete Friedenthal (1871–1957), deutsche Akteurin der Frauenbewegung und Politikerin (DDP)
 Martha Friedenthal-Haase (* 1942), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Meelis Friedenthal (* 1973), estnischer Theologe und Schriftsteller
 Richard Friedenthal (1896–1979), deutsch-britischer Schriftsteller, Herausgeber und Publizist

Siehe auch:
 Pino von Friedenthal
 Friedensthal
 Bahnhof Bernau-Friedenstal
 Friedenstal (Solingen)
 Friedental
 Frydendal